Sean Blanchard (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une bonne carrière junior où il remporta le trophée Max-Kaminsky remis au meilleur défenseur de la Ligue de hockey de l'Ontario, il fut repêché par les Kings de Los Angeles en 1997. Il commencera sa carrière peu de temps après dans l'ECHL. Il ne percera jamais l'alignement d'un club de la Ligue nationale de hockey, ne jouant que pour des clubs dans les ligues de développement nord-américaines.

Il jouera aussi dans quelques pays d'Europe au cours de sa carrière. De 2007 à 2013, il évolue dans la ligue élite d'Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||67 d'Ottawa ||LHO ||59 ||2 ||5 ||7 ||24 || || || || ||
|- 
|1995-1996 ||67 d'Ottawa || LHO ||64 ||7 ||29 ||36 ||49 ||4 ||1 ||3 ||4 ||7
|-
|1996-1997 ||67 d'Ottawa || LHO ||66 ||11 ||57 ||68 ||64 ||24 ||3 ||15 ||18 ||34
|- 
|1997-1998 ||67 d'Ottawa || LHO ||57 ||13 ||51 ||64 ||43 ||13 ||0 ||5 ||5 ||27
|-
|1998-1999 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||58 ||5 ||24 ||29 ||30 ||17 ||0 ||8 ||8 ||4
|- 
|1998-1999 ||Falcons de Springfield ||LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 || || || || ||
|-
|1999-2000 ||Titans de Trenton ||ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|- 
|1999-2000 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||54 ||1 ||5 ||6 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2000-2001 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||51 ||5 ||25 ||30 ||60 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|- 
|rowspan="2"|2000-2001 ||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||10 ||0 ||0 ||0 ||7 || || || || ||
|- 
|Moose du Manitoba ||LIH ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 || || || || ||
|-
|2001-2002 ||London Knights ||IHSL ||35 ||6 ||6 ||12 ||14 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|2002-2003 ||London Knights ||Challenge Cup ||7 ||0 ||6 ||6 ||10 || || || || ||
|-
|2002-2003 ||London Knights ||IHSL||32 ||5 ||12 ||17 ||24 ||18 ||8 ||6 ||14 ||6
|- 
|2003-2004 ||AS Renon ||Série A Master Round ||14 ||6 ||11 ||17 ||28 || || || || ||
|-
|2003-2004 ||AS Renon ||Série A ||28 ||10 ||23 ||33 ||32 || || || || ||
|- 
|2004-2005 ||AS Renon ||Série A ||36 ||5 ||19 ||24 ||28 ||6 ||2 ||3 ||5 ||12
|-
|2005-2006 ||GCK Lions ||LNB ||19 ||4 ||8 ||12 ||50 ||5 ||0 ||3 ||3 ||22
|- 
|2005-2006 ||ZSC Lions ||LNA Relégation ||4 ||0 ||2 ||2 ||2 || || || || ||
|-
|2005-2006 ||ZSC Lions ||LNA ||4 ||0 ||1 ||1 ||14 || || || || ||
|- 
|2006-2007 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||57 ||13 ||34 ||47 ||80 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2006-2007 ||Pirates de Portland ||LAH ||13 ||3 ||6 ||9 ||12 || || || || ||
|- 
|2007-2008 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||46 ||2 ||22 ||24 ||44 ||7 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2008-2009 ||Hamburg Freezers ||DEL ||51 ||2 ||18 ||20 ||77 ||9 ||0 ||3 ||3 ||8
|- 
|2009-2010 ||Frankfurt Lions ||DEL ||55 ||4 ||18 ||22 ||71 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2010-2011 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||52 ||5 ||14 ||19 ||38 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2011-2012 || Iserlohn Roosters ||DEL ||25||2||15||17||22||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams||DEL ||52||0||13||13||75||12 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2013-2014 || Generals de Stoney Creek || ||15 || 3||10 ||13 ||16||4 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
| 2014-2015 || Generals de Stoney Creek || ACH || 19 || 5 || 13 || 18 || 34 || 5 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2015-2016 || Generals de Stoney Creek || ACH || 23 || 2 || 20 || 22 || 20 || 6 || 2 || 6 || 8 || 9

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
 1997 : remporte le trophée Max-Kaminsky
Ligue canadienne de hockey
 1997 : nommé défenseur de l'année
ECHL
 1999 : remporte la Coupe Kelly avec les Sea Wolves du Mississippi

Notes et références 

Naissance en mars 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Champion de la Coupe Kelly
Joueur de l'AS Renon
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des London Knights